Мыс Входной — топоним в России:

Мыс Входной — опустевший посёлок, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края.

Мыс Входной — мыс, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края.

Мыс Входной — мыс, Хасанский район Приморского края.

Мыс Входной — мыс, Елизовский район Камчатского края.